Abdia' – profeta biblico
Obadiah – forma inglese del nome proprio di persona Abdia
Obadiah – sovrano Khazaro
Obadiah di Bertinoro – rabbino italiano
Giovanni Obadiah – compositore e storico italiano